Šibenik:
 Šubićevac (četvrt), gradska četvrt Šibenika
 Tvrđava Barone ili tvrđava Šubićevac
 Stadion Šubićevac
 Spomen-park Šubićevac
 Kuglački klub Šubićevac Šibenik (muškarci)
 Kuglački klub Šubićevac Šibenik (žene)